A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1975, foi a 7ª edição da Copa São Paulo. Aconteceu entre 5 de Outubro de 1973 e 22 de Fevereiro de 1975. Na 1ª fase, tivemos as 32 equipes divididas em 16 chaves, com jogos de caráter eliminatório (mata-mata), até chegarmos a partida final, no Estádio do Pacaembu. Nessa edição, o Atlético Mineiro, conquistou o seu 1º título, sobre a Ponte Preta. Após empate no tempo normal da final e na prorrogação, por 0 a 0, o Atlético Mineiro buscou a vitória na decisão por pênaltis, por 5 a 2. .

Equipes participantes 
Estas são as 32 equipes que participaram desta edição:

Campeonato

Tabela

Primeira fase

Oitavas-de-final

Quartas-de-final 

 a. A Ponte Preta eliminou o São Paulo.
 b. O Palmeiras eliminou o Guarani.

Semifinal 

 c. A Ponte Preta venceu nos pênaltis.

Final

Premiação 

1975
Futebol de 1975 no Brasil